Az 1950-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Bécsben, Ausztriában rendezték 1950. augusztus 20. és augusztus 27. között. A tornát története során először Hollandia nyerte.

Lebonyolítás 
A hét csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források 
 
 

F1950
Vizilabda